Miquel Coll i Alentorn (1904 - 1990), polític català.
 Miquel Coll Carreras (1915 - 2008), advocat menorquí.
 Miquel Coll i Castany (1926 - 2003), alcalde de Sant Pere de Ribes.